Никола́й Алекса́ндрович Ши́льдкнехт (1857—1918) — архитектор, академик Императорской Академии художеств, .

Биография 
Начальное образование получил в гимназии Карла Мая. Ученик Императорской Академии художеств (1873—1881). Получил медали Академии художеств: малая поощрительная (1877), малая серебряная медаль (1878), большая серебряная и малая золотая медали (1879). Звание классного художника 1-й степени (1881) за «проект Окружного суда в столице». Звание академика (1885).

В 1883—1887 гг. cлужил в Главном управлении уделов, Городской управе, Главном дворцовом управлении, затем был причислен к Кабинету его императорского величества. Архитектор Аничкова дворца в Петербурге (1887—1903).

Имел дачу в Терийоки. Член Общества благоустройства дачной жизни в Терийоки (1898—1910), Председатель этого общества (1906—1907).

Основные произведения: реконструкция первого этажа и арки здания Кабинета Е. И. В. (1885—1886), электростанция Аничкова дворца в Петербурге (1890—1893), построил несколько доходных домов — в Петербурге (1890—1900-е), различные сооружения в Красном Селе под Петербургом.

Известные проекты архитектора Н. А. Шильдкнехта в Санкт-Петербурге Проекты архитектора Н. А. Шильдкнехта в Санкт-Петербурге:

 Закладка арок и реконструкция первого этажа здания Кабинета ЕИВ. Наб. р. Фонтанки, 31 — Невский пр., 39 (1885—1886)
 Здание электростанции Аничкова дворца (двор). Фонтанки наб., 33А (1890—1893, 1902)
 Дом Т. И. Игнатьева (по наб. Адмиралтейского кан.). Адмиралтейского наб.к., 23 — Галерная ул., 48 (1898)
 Доходный дом. Большой пр. ВО, 62 (1903)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга